Ван Шэнцзю́нь (, род. 15 октября 1946), председатель Верховного народного суда КНР (2008—2013), с марта 2013 года зампред ПК ВСНП, член ЦК КПК с 2002 года.

Член КПК с дек. 1972 года, член ЦКПД 15 созыва, член ЦК КПК 16, 17, 18 созывов.

Биография 
По национальности ханец.

Окончил исторический факультет Хэфэйского учительского колледжа, где обучался в 1964-68 годах, получив университетское образование.

В 1983—1984 годах глава Луаньского горкома КПК.

В 1985—1993 годах секретарь Аньхойской провинциальной политико-юридической комиссии.

С 1993 года заместитель ответсекретаря, в 1998—2008 годах ответсекретарь и член Политико-юридической комиссии ЦК КПК.

В 2008—2013 годах председатель Верховного народного суда КНР.

С марта 2013 года зампред ПК ВСНП (второй по перечислению) 12-го созыва.

Примечания

Ссылки 
 Wang Shengjun  
 Биография председателя Верховного народного суда КНР

Члены Постоянного комитета Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины
Члены ЦК КПК
Заместители председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
Судьи Китая
Родившиеся в Сучжоу (Аньхой)